molmkogeltjes
 oeverkogeltjes
 oprolkogeltjes